Karaman (district)
 Karaman (provincie)
 Karaman (stad)
 Stanko Karaman (bioloog)